Yup può riferirsi a 
 Yale University Press
 Young Urban Professional – yuppie
 yup – slang inglese per "sì"
 yup – codice ISO 639-3 della lingua yukpa

Note